Windach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil

von Verwaltungseinheiten:
 Windach, Gemeinde im Landkreis Landberg am Lech, Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Windach, Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Landberg am Lech mit Sitz in der Gemeinde Windach

von Ortschaften:
 Windach, Hauptort und Pfarrdorf der gleichnamigen Gemeinde
 Windach (Moorenweis), Weiler der Gemeinde Moorenweis im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

von Bauwerken:
 Schloss Windach, früherer Herrensitz in der Gemeinde Windach
 Burgstall Windach, Burgstall in der Gemeinde Windach
 Abschnittsbefestigung Unterwindach, Burgstall in der Gemeinde Windach

von Gewässern:
 Windach (Fluss), linker Zufluss der Amper bei Stegen, Gemeinde Inning am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Windachspeicher, Stausee im Lauf der Windach bei Finning, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Windache, rechter Nebenfluss der Ötztaler Ache in den Stubaier Alpen bei Windau, Gemeinde Sölden, Gerichtsbezirk Silz, Tirol, mit Talname Windachtal

eines Bergs:
 Windacher Daunkogel, 3348 m, Berg in den Stubaier Alpen bei Sölden, Tirol

eines Naturraums:
 Windacher Hügel, Teilraum der Haupteinheit Ammer-Loisach-Hügelland um den eponymen Fluss

Windach ist ein Familienname:
 Füll von Windach, bayerisches Freiherrengeschlecht mit einstigem Sitz im Schloss Windach

Siehe auch:
 Windbach